Owsiannikow – rosyjskie nazwisko. W wersji żeńskiej Owsiannikowa.
 Joazaf (Owsiannikow) (1904-1982) – rosyjski biskup
 Michaił Owsiannikow (1915-1987) – radziecki filozof
 Oleg Owsiannikow (ur. 1970) – rosyjski łyżwiarz figurowy
 Marina Owsiannikowa (ur. 1978) – rosyjska prezenterka

Zobacz też 
 Owsiannikowo – toponim

Rosyjskie nazwiska